Nineta är ett släkte av insekter som beskrevs av Navás 1912. Nineta ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Nineta